Op het toernooi van Wimbledon in 2022 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van woensdag 29 juni tot en met zondag 10 juli 2022.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Hsieh Su-wei en Elise Mertens had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Mertens speelde samen met de Chinese Zhang Shuai, met wie zij het eerste reekshoofd vormde.

Het als tweede geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij Mertens en Zhang in twee sets. Het was hun twaalfde gezamen­lijke titel (de vijfde op de grandslamtoernooien). Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Siniaková zeven.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren zes Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens, zie boven
 Greet Minnen speelde samen met de Hongaarse Anna Bondár – zij verloren hun openingspartij van het eerste reekshoofd, Mertens en Zhang.
 Yanina Wickmayer speelde met Joelija Poetintseva uit Kazachstan – zij verloren hun openingspartij van het derde reekshoofd, Dabrowski en Olmos.
 Kirsten Flipkens werd geflankeerd door de Spaanse Sara Sorribes Tormo – zij bereikten de derde ronde, waarin zij de duimen moesten leggen voor het als tweede geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková.
 Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann waren het enige puur-Belgische koppel – zij strandden in de eerste ronde.

Drie Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Demi Schuurs en Arianne Hartono waren het enige puur-Nederlandse koppel – in de tweede ronde werden zij uitgeschakeld door Ljoedmyla Kitsjenok en Jeļena Ostapenko.
 Arantxa Rus speelde samen met de Slowaakse Viktória Kužmová – zij verloren in de tweede ronde van Magdalena Fręch en Beatriz Haddad Maia.

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 20 juni 2022.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 

 Toernooischema Wimbledon
 Actueel toernooischema Wimbledon
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2022